Vcl o VCL pueden referirse a:

 VCL, sigla en inglés de Video Coding Layer, parte del estándar de video H.264/AVC; 
 Vcl, abreviatura de vinculina, proteína de membrana-citoesqueleto; o
 VCL, sigla en inglés de Visual Component Library, un marco de trabajo para el desarrollo de aplicaciones.